Gero I (v. 900 – ), est un margrave germanique.
Liri Gero (1926-1944), une résistante communiste au nazisme.
 Gero est la forme latine et allemande du nom de Géron, archevêque de Cologne de 969 à 976.
 La Croix de Gero de la cathédrale de Cologne a été réalisée à la fin du  vers 965–970.
 Gero est une ville de la préfecture de Gifu au Japon.
 Le docteur Gero est un personnage du manga Dragon Ball.